Симон Сицилијански (1093 - 28. септембар 1105) је био гроф Сицилије од 1101. године до своје смрти.

Биографија 
Симон Сицилијански је рођен 1093. године у Палерму који је тада био део новоосноване Грофовије Сицилије. Симон је био син Руђера I, оснивача и првог грофа Сицилије и његове треће жене, Аделаде дел Васто. Брат му је био Руђер II, каснији владар Сицилије. Отац му је умро 1101. године. Како је Симон био малолетан, власт је преузела његова мајка Аделаида дел Васто, као регентица. Симон је умро свега четири године након свог оца, 1105. године. Наследио га је млађи брат Руђер, а мајка Аделаида задржала је регентску функцију.

Породично стабло

Извори 
 Alexander of Telese, The Deeds Done by King Roger of Sicily.

Рођени 1093.
Умрли 1105.
Краљеви Сицилије